Rock Master 2006  –  międzynarodowe, elitarne, prestiżowe zawody we wspinaczce sportowej organizowane corocznie od 1987 roku we włoskim Arco, które  odbyły się w roku 2006 w dniach 2 - 3 września.

Wyniki 
Legenda

Prowadzenie 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji prowadzenie wzięło udział 14 zawodników oraz 10 zawodniczek.

Bouldering 
Konkurencje; boulderingu, rozegrane zostały wyłącznie w ramach zawodów Rock Master 2006. W zawodach wspinaczkowych w konkurencji boulderingu wzięło udział 9 zawodników oraz 7 zawodniczek.

Wspinaczka na szybkość 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji na szybkość wzięło udział 8 zawodników.

Przypisy

Bibliografia 
 

2006 we Włoszech
2006 we wspinaczce sportowej
Rock Master